Wilamówko ist ein polnischer Ortsname:
 Wilamówko (Małdyty), Siedlung im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Klein Wilmsdorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Wilamówko (Sorkwity), Ortschaft im Powiat Mrągrowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren